Kalan (pečuški biskup)
Kalan (mamelučki sultan)